Il ratto delle Sabine – cortometraggio del 1910, diretto da Ugo Falena
 Il ratto delle Sabine – film del 1945, diretto da Mario Bonnard
 Il ratto delle Sabine – film del 1961, diretto da Richard Pottier

Pagine correlate
Ratto delle Sabine (disambigua)